Ольшанка — опустевшее село в Милославском районе Рязанской области, входит в состав Горняцкого сельского поселения.

География 
Село расположено в 12 км на север от центра поселения посёлка Горняк и в 16 км на север от райцентра Милославское.

История 
Первоначально построенная в Ольшанке церковь, как видно из окладных книг 1676 года, в 1674 году была перенесена в село Лазинку. Вторичное построение в том селе Богословской церкви относится к первой четверти XVIII века, которая обложена была данью в 1717 году. В 1824 году в селе построена была новая деревянная Богословская церковь.

В XIX — начале XX века село входило в состав Измайловской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 57 дворов.

С 1929 года село являлось центром Ольшанского сельсовета Милославского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1957 года — в составе Казначеевского сельсовета, с 2005 года — в составе Горняцкого сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Милославского района